Rózsa András (?) betyár
 Rózsa András (1935–2016) költő, sportújságíró
 Rózsa András (1957) ökölvívó, edző
 Rózsa András (1940) állami díjas húsipari szakmunkás
 Rózsa András (1950) a Teva Magyarország Zrt. vezérigazgatója